Folke Andersson eller Folke Anderson kan syfta på någon av följande personer:

Folke Andersson (politiker) (1829–1916)
Folke Andersson (sångare) (1892–1988)
Folke Andersson (musiker) (1902–1976)
Folke Anderson (1903–1968), företagsledare, grundare av Estrella
Folke Andersson (friidrottare) (1908–1979)
Folke Andersson (skulptör) (1910–1982)
Folke Andersson (biolog) (1933–2016), professor i terrester ekologi vid SLU
Folke Andersson (fotbollsspelare), fotbollsspelare i Gais